Cavalcanti kan som auktorsförkortning betyda:

 Taciana Barbosa Cavalcanti
 Wlandemir de Albuquerque Cavalcanti

Robotskapade auktorsförkortningar